Фаворин — многозначное имя собственное:

 Фавори́н (Фаворин Арелатский, Фаворин из Арелата; ок. 81 — ок. 150) — древнегреческий ритор (софист) и философ-скептик.
 Фаворин, Тимо — финский спортивный арбитр.
 Фаворин, Юрий Владимирович (род. 1986) — российский пианист.